Velika nagrada Italije 1972 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 10. septembra 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 55
| 1:29:58,4
| 4
| 9
|-
! 2
| 10
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 55
| + 14,5 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 14
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 55
| + 23,8 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 15
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 55
| + 35,7 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 28
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 55
| + 1:05,6
| 13
| 2
|-
! 6
| 23
|  Peter Gethin
| BRM
| 55
| + 1:21,9
| 12
| 1
|-
! 7
| 3
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 54
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 54
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 19
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 54
| +1 krog
| 24
|  
|-
! 10
| 16
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 54
| +1 krog
| 25
|  
|-
! 11
| 22
|  Howden Ganley
| BRM
| 52
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 12
| 24
|  Reine Wisell
| BRM
| 51
| +4 krogi
| 10
|  
|-
! 13
| 18
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 50
| +5 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 46
| El. sistem
| 1
|  
|-
! Ods
| 20
|  Chris Amon
| Matra
| 38
| Zavore
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 33
| Zavore
| 21
|  
|-
! Ods
| 29
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 20
| Vzmetenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 20
| Dovod goriva
| 22
|  
|-
! Ods
| 8
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 20
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 16
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 26
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 15
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 30
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 14
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 14
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Nanni Galli
| Tecno
| 6
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 0
| Sklopka
| 3
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 12
|  Derek Bell
| Tecno
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jacky Ickx - 1:36.3

Formula 1 sezona 1972
1972